Суперкубок Италии по футболу 1999 () — 12-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 1998/99 «Милан» и победитель Кубка Италии 1998/99 «Парма». Встреча состоялась 21 августа 1999 года в Милане, на Сан-Сиро.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Италии на RSSSF.com

1999
Матчи ФК «Милан»
Матчи ФК «Парма»
Футбол в Италии в 1999 году
Футбольные соревнования в Милане